Pseudalcis är ett släkte av fjärilar. Pseudalcis ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mätare
Pseudalcis